Claudia Durastanti (1984-), romancière, traductrice et journaliste italienne,
 Margherita Durastanti (vers 1685-1734), chanteuse d'opéra italienne.